Chibbat Zion (hebräisch:חִבַּת צִיּוֹן) ist ein Moschaw in der Nähe von Chadera im Regionalverband Emek Chefer im Zentralbezirk von Israel. Der 1933 gegründete Ort erstreckt sich über 4,5 km² und nach der Organisation Chibbat Zion benannt.  zählte der Moschaw  Einwohner.

Anmerkungen 

Moschaw
Gegründet 1933
Regionalverband Emek Chefer